Mitrofanowa (), weibliche Form des Familienname Mitrofanow folgender Personen:

 Eleonora Walentinowna Mitrofanowa (* 1953), russische Diplomatin und Botschafterin
 Irina Wjatscheslawowna Mitrofanowa (* 1965), russische Botanikerin
 Margarita Michailowna Mitrofanowa	(* 1970), russische DJ, Juristin, Fernsehmoderatorin, Journalistin und Hörfunkmoderatorin

 Auch
 Mitrofanowa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Mitrofanowa (Perm), Dorf in der Region Perm

 Siehe auch
 Mitrofanow